Цапенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Цапенко, Маргарита Мстиславовна (1911—1968) — советский геолог-четвертичник.
 Цапенко, Михаил Павлович (1907—1977) — советский украинский искусствовед.
 Цапенко, Юрий Яковлевич (род. 1938) — советский гимнаст.